Sint-Jorispoort (Antwerpen) of Keizerspoort, een straatnaam en verdwenen stadspoort in Antwerpen
 Sint-Jorispoort (Dordrecht), een verdwenen stadspoort in Dordrecht
 Waterslootse Poort of Sint-Jorispoort, een verdwenen stadspoort in Delft